Андрухович — українське прізвище, утворене від імені Андрій.

Відомі носії 
 Андрухович Маркіян (1901—1944) — член пластового куреня Уладу Старших Пластунів (УСП) «Чорноморці».
 Андрухович Юрій Ігорович ( 1960) — український поет, прозаїк, перекладач, есеїст.
 Андрухович Софія Юріївна ( 1982) — українська письменниця, перекладачка й публіцистка.
 Андрухович Ярослав (1907—1975) — громадський, політичний, театральний діяч, член Пласту, член УВО, пізніше ОУН. Стрийко письменника Юрія Андруховича.

Див. також 
 Андрохович Амвросій
Українські прізвища